Лозан — власна назва.

Топоніми

Лозан (Португалія)

Лозанн